Peter I av Portugal, född 19 april 1320, död 18 januari 1367, var monark (kung) av Portugal från 1357 till sin död. Han var tredje (enda överlevande) son till Alfons IV av Portugal och Beatrice av Kastilien.

Biografi

Tidigt liv
Alfons IV gifte bort sin dotter, Maria, med Alfons XI av Kastilien, men det stod snart klart att hon behandlades illa av sin make. Alfons IV:s kusin, Don Juan Manuel, Hertig av Peñafiel, hade också ett horn i sidan till Alfons XI då hans dotter Constanza avfärdats till förmån för den portugisiska prinsessan. I en allians med Juan Manuel fick Alfons IV:s arvtagare Peter gifta sig med Constanza.

När Constanza kom till Portugal följde Inês de Castro, dotter till en kastiliansk markägare, med som hennes hovdam. Peter blev snabbt förälskad i Inês, och de två inledde en affär som varade ända till Constanzas död 1345. Denna skandal fick Alfons IV att förvisa Inês från hovet, men förhållandet fortgick och de började leva ihop i hemlighet.

Enligt krönikören Fernão Lopes började Peter under denna tid ge viktiga hovämbeten till Inês bröder. Detta oroade Alfons IV, som fruktade att tronen vid hans frånfälle skulle tas över av kastilianare. Detta är det officiella motivet till att han skickade tre män att leta rätt på Inês, som mördades 1355. Peters vrede över detta dåd skall ha varit orsaken till att han revolterade mot fadern, en revolt som pågick till 1356, då Alfons till slut besegrade sonen. Ett år sedan dog Alfons, och Peter ärvde tronen.

Regeringstid 

Fernão Lopes omnämner Peter som "den rättvise" och säger att Peter älskade rättvisan — i synnerhet att utöva den, vilket han gärna gjorde själv. Inês mördare fick hans hårdaste straff. De tre hade undkommit till Kastilien, men Peter fick dem utväxlade i utbyte mot Kastilianska flyktingar i Portugal. En av de tre undkom, men de andra två drogs inför rätta och det sägs att Peter själv med sina egna händer slet deras hjärtan ur kroppen.

Det är möjligt att Peter I av Portugal har förväxlats med hans systerson Peter I av Kastilien. Båda har samma namn, levde samma period, var nära släkt och tillskrivs båda brutalitet mot sina undersåtar. Trots detta var Peters regeringstid lugn, och han lyckades införa ett rättssystem som var relativt rättvist för den tiden. Ett exempel är hans Beneplácito Régio från 1361, som förbjöd att påvliga bullor publicerades utan hans godkännande (många falska påvliga dokument hade nämligen kommit in i landet). Han påbörjade också en "nationalisering" av militären genom att utse sin yngste son João (utomäktenskapligt barn med Teresa Lourenço, fött efter Inês död) till stormästare av Avizorden.

Peter försökte hävda att han och Inês varit gifta, och att deras fyra barn således var legitima, men detta lyckades inte. Peters och Inês barn flyttade till Kastilien.

Det finns en legend om att Peter skall ha låtit gräva upp Inês ur graven, klä kroppen i kläder och juveler och placera den på tronen, och slutligen tvingat sina vasaller att kyssa "drottningens" hand. Detta har inte kunnat styrkas, men man vet att Peter lät flytta kvarlevorna från Coimbra till klostret i Alcobaça. Peter lät uppföra två gravvårdar i klostret, en för var och en av dem. Dessa finns kvar idag, med bilder av Peter och Inês mot varandra och med inskriptionen Até o fim do mundo… ("Till världens slut…").

Peter var far till Ferdinand I av Portugal och Johan I av Portugal. Johan var stormästare av Avizorden, och skulle så småningom 1385 grundlägga Huset Aviz när han, efter att ha besegrat Beatrice av Portugal och Johan I av Kastilien, övertog den portugisiska tronen.

Referenser 

Personer i Portugal under 1300-talet
Avlidna 1367
Män
Portugals regenter
Födda 1320
Huset Burgund